Tomás García puede referirse a:

 Tomás García Angulo (1926-2006), odontólogo y cirujano oral y maxilofacial colombiano;
 Tomás García García (1916-2004), político español del Partido Comunista de España;
 Tomás García Sampedro (1860-1937), pintor español;
 Tomás García Serrano (1986-), monologuista español; o
 Tomás García de Zúñiga (1783-1843), militar uruguayo.
 Tomás García  (1979), Artista argentino